Тіюа́-ле-Конті́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 105 км на північ від Парижа, 19 км на південний захід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2019 року Тіюа-ле-Конті, Леї i Невіль-ле-Леї було об'єднано в новий муніципалітет О-де-Сель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 262,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тіюа-ле-Конті на сайті французького Національного інституту географії
 Тіюа-ле-Конті на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тіюа-ле-Конті на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тіюа-ле-Конті на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тіюа-ле-Конті на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма